Хотарани има више значења:

 Хотарани (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Хотарани (Олт), насеље у округу Олт у Румунији